El término academia de cine puede referirse a:

 Cualquier escuela de cine (centro donde se enseña el arte y la técnica del cine), como por ejemplo:
 Academia de Cine de Pekín
 Cualquier institución dedicada a la promoción y el desarrollo del cine, como por ejemplo (academias ordenadas alfabéticamente, por países):
 Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina (1941-1955, academia ya disuelta que otrora entregaba los Premios Cóndor Académico)
 Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina (desde 2004, academia que entrega los Premios Sur)
 Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (academia que entrega los Premios BAFTA)
 Academia Canadiense de Cine y Televisión (academia que entrega los Premios Genie, Gémeaux y Gemini)
 Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (academia que entrega los Premios Goya)
 Academia del Cine Catalán (academia que entrega los Premios Gaudí)
 Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (Estados Unidos, academia que entrega los Premios Óscar)
 Academia de las Artes y Técnicas del Cine de Francia (academia que entrega los Premios César)
 Academia del Cine Italiano (academia que entrega los Premios David de Donatello)
 Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (academia que entrega los Premios Ariel)
 Academia de Cine Europeo (academia que entrega los Premios del Cine Europeo)